<noinclude>

Куваєв Олег:

 Відомі носії 
 Куваєв Олег Ігорович ( 1967) — мультиплікатор, режисер, сценарист, живописець і скульптор; автор Масяні.
  (1934-1975) — геолог і геофізик, письменник, автор романа 
Сторінки зі списками однофамільців-тезок